National Geographic kan staan voor:

 National Geographic Society, een Amerikaans geografisch genootschap
 National Geographic (tijdschrift), vroeger bekend als National Geographic Magazine, een tijdschrift uitgegeven door het genootschap
 National Geographic Junior, een tijdschrift voor kinderen
 National Geographic Little Kids, een tijdschrift voor kinderen van drie tot zes
 National Geographic Traveler, een tijdschrift met meer nadruk op het reizen en de fotografie
 National Geographic Adventure
 National Geographic Explorer, schooltijdschrift
 National Geographic Channel, een televisiezender beheerd door het genootschap